El Convento de los Trinitarios tienen diversos edificios en España:
 Al Convento de los Trinitarios de Burgos.
 Al Convento de los Trinitarios de Zamora en el nº 43 de la calle de San Torcuato.
 Al Convento de los Trinitarios Calzados de Madrid ubicado en el local del Teatro Calderón.
 Al Convento de la Trinidad Calzada en Valladolid.